Nefilim oder Nephilim steht für: 

 Nefilim (Trojaner), eine Schadsoftware
 Nephilim, in der altisraelischen Mythologie riesenhafte Mischwesen

 Siehe auch
 The Nefilim, britische Metal-Band